

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3, w tym 2 podstawowe
 Obroki – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz
 Obroki – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Wilkołaz
 Obroki – część wsi Sojkówek w woj. mazowieckim, w pow. węgrowskim, w gminie Sadowne

Inne 
 Obroki – historyczna część Katowic
 Obroki – ulica w Katowicach